Vinge kan syfta på:

 Vinge – en yta som brukas för att skapa lyftkraft för flygning genom atmosfären
 Vinge (advokatbyrå) – svensk advokatbyrå
 Vinge (släkt) – en svensk frälseätt
 Vingen (biograf) – biograf i Torslanda

Se även
 Vingarna (olika betydelser)